Darlingtonia ist der wissenschaftliche Name
 einer monotypischen Gattung der Schlauchpflanzengewächse (Sarraceniaceae), siehe Kobralilie
 einer monotypischen Gattung der Nattern (Colubridae), siehe Darlingtonia haetiana

Darlingtonia ist ein Ort in den Vereinigten Staaten:
 Darlingtonia (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet in Del Norte County